Starčevo může znamenat:
 Starčevo (Srbsko) — město v Srbsku
 Starčevo (Petrovac na Mlavi) — vesnice v obci Petrovac na Mlavi v Srbsku
 Starčevo (Bulharsko) —vesnice v obci Petrič v Bulharsku
 Starčevo (ostrov) — ostrov na Skadarském jezeře v Černé Hoře